Robô é um dispositivo ou grupo de dispositivos eletromecânicos ou biomecânicos capazes de realizar trabalhos de maneira autônoma ou pré-programada.

Robô também pode se referir a::
Robô (dança) é um estilo de dança ilusionista.

Desambiguação